Seelbach (Herborn)
Seelbach (Nassau), een plaats in het Duitse district Rhein-Lahn-Kreis, Rijnland-Palts
Seelbach (Schutter), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Seelbach (Westerwald), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts
Seelbach bei Hamm (Sieg), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts